Hellfire ( für Höllenfeuer) steht für:

 eine Erweiterung zum Computerspiel Diablo, siehe Diablo: Hellfire
 AGM-114 Hellfire, eine Luft-Boden-Rakete
 Hellfire Club (Knights of St. Francis)
 Hellfire (1949), ein US-amerikanischer Western, deutscher Titel Kopfpreis 5.000 Dollar
 Hellfire (1987), ein US-amerikanischer Film von William Murray von 1987
 Hellfire Radio, ein Programm des Radiosenders Kölncampus
 Hellfire (Band), eine New Yorker Band
 Hellfire (Album), ein Album der Band 1349